Spiridens är ett släkte av bladmossor. Spiridens ingår i familjen Spiridentaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Spiridens